Amphorophora  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Голарктика. Около 30 видов.

Описание 
Мелкие и среднего размера насекомые зеленоватого цвета, длина от 2 до 5 мм.
Ассоциированы главным образом (около половина видов) с двудольными растениями Rubus , а также с Aspidium, Asplenium, Athyrium, Cystopteris, Dryopteris, Matteucia, Onoclea, Polypodium, Polystichum, Thelypteris. Диплоидный набор хромосом 2n=10, 12, 14, 18 (Amphorophora idaei, Amphorophora pacifica и другие), а также 2n=4 (Amphorophora tuberculata), 20 (Amphorophora rubi), 30 (Amphorophora rubitoxica), 40 (Amphorophora tigwatensa), 46 (Amphorophora rossi), 48 (Amphorophora stolonis).

 
 
 
 
 Amphorophora bonnevilla
 
 Amphorophora coloutensis
 Amphorophora cryptotaeniae
 Amphorophora filipendulae
 Amphorophora forbesi
 
 Amphorophora geranii
 
 Amphorophora japonica
 Amphorophora kesocqua
 Amphorophora pacifica
 Amphorophora parviflori
 Amphorophora pawtincae
 Amphorophora rossi
 Amphorophora rubi (Kaltenbach, 1843)
 Amphorophora rubicumberlandi
 Amphorophora rubitoxica
 Amphorophora scabripes
 Amphorophora sensoriata
 Amphorophora stachyophila
 Amphorophora stolonis
 Amphorophora tigwatensa
 Amphorophora tuberculata Brown & Blackman, 1985
 Amphorophora urtica
 Amphorophora vagans
 Amphorophora yomenae

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 biolib.cz
Настоящие тли
Роды полужесткокрылых